

Sciences et techniques

Anatomie 
 Le mot stratum est employé pour désigner différentes parties de l'épiderme : le stratum corneum, le stratum germinativum, le stratum granulosum, le stratum lucidum et le stratum spinosum.
 Le stratum intermedium est l'une des couches d'une dent en formation.

Télécommunications 
 Le terme « stratum » est utilisé pour décrire :
 la qualité d'une horloge utilisée pour la synchronisation en télécommunications ;
 les niveaux dans la hiérarchie des horloges définie par le Network Time Protocol (NTP).

Toponyme 
 Stratum est une ancienne commune du Brabant-Septentrional (Pays-Bas), devenue en 1920 l'un des sept quartiers d'Eindhoven.

Voir aussi